Uruido (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute: Ichihara
 ein Lehen mit Sitz in dieser, siehe Uruido (Han)